

Peinture 
Caravage est le nom de deux peintres renommés, ainsi surnommés d'après le bourg de Caravaggio, dans le Milanais en Italie, dont ils sont tous deux originaires :
 Michelangelo Merisi, dit (le) Caravage, né en 1571 et mort en 1610 ;
 Polidoro Caldara, dit Polidoro da Caravaggio (en français, Polydore de Caravage), né en 1495 et mort en 1543.

Musique 
 Caravage, groupe de rock français formé à Grenoble en 1990 et qui devient ultérieurement le groupe Louise attaque.

Cinéma 
 Le Caravage (2015), film d'Alain Cavalier.
 Caravage (2022), film de Michele Placido.

Bande dessinée 
 Le Caravage (2015-2018), un diptyque de bande dessinée historique par Milo Manara.